Anne-Claude Wolfers, danseuse sur glace française ;
 Arnold Wolfers (1892-1968), un théoricien des relations internationales et économiste suisse-américain ;
 Justin Wolfers (1972-), un économiste australien ;
 Marcel Wolfers (1886-1976), un laqueur et sculpteur moderne belge ;
 Philippe Wolfers (1858-1929), un orfèvre belge.

Wolfers peut aussi désigner :
 Wolfers, un terme utilisé pour désigner les chasseurs de loups en Amérique du Nord au XIX siècle et début du XX siècle.

Voir aussi 
 Hôtel Petrucci-Wolfers, un hôtel particulier à Bruxelles, en Belgique
 Anciens magasins Wolfers frères, un bâtiment de style « Art nouveau », à Bruxeilles, en Belgique
 Maison Wolfers, un bâtiment de style moderniste à Ixelles, en Belgique